Juru (Maleisië), een plaats in de Maleisische deelstaat Penang
Juru (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba